

Cinema 
 The Quiet - Segreti svelati – film del 2005 diretto da Jamie Babbit

Musica 
 The Quiett – rapper sudcoreano
 The Quiet – album di Bella Morte del 2002

Pagine correlate 
 Quiet